Sorelle è il plurale di sorella. Può anche indicare:
 Sorelle – album del 1999 di Loredana Bertè e Mia Martini
 Sorelle – film del 2006 di Marco Bellocchio
 Sorelle – serie televisiva del 2017 di Cinzia TH Torrini
 Sorelle – romanzo di Barbara Garlaschelli
 Sorelle (Legacy) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation

Geografia
 Sorelle – frazione del comune italiano di Casalvieri in provincia di Frosinone
 Sorelle (Sestrice) – gruppo formato da uno scoglio e un isolotto a sudovest dell'isola di Isto in Croazia
 Sorelle o scogli Sestra (Sestrica Vela e Sestrica Mala) – gruppo di due isolotti adiacenti a Obognano nell'arcipelago di Sebenico in Croazia

Pagine correlate
 Due Sorelle
 Tre sorelle (disambigua)